Дромод (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Литрим (провинция Коннахт).

Местная железнодорожная станция на одной из линий была открыта 3 декабря 1862 года, а с 3 ноября 1975 года прекратила работу с пассажирами и товарами; станция на второй линии была открыта 24 октября 1887 года и закрыта 1 апреля 1959 года.

Демография 
Население — 210 человек (по переписи 2006 года).

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Литрим